Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1923 года () прошёл в Амстердаме с 20 октября по 3 ноября. В двухкруговом турнире было пять участников. Йохан Вос победил — это второй национальный титул, при этом подряд. Впервые второе место занял А. Виссер, поделив его с Германом де Йонгом. Оба отстали от победителя на два очка, поскольку каждый из них проиграл партию аутсайдеру C.J. Lochtenberg — слабейшему участнику финалов чемпионатов в её вековой истории.

Призёры 
 — Йохан Вос

 — А. Виссер и Герман де Йонг

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
1923 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
1923 год в Нидерландах
Октябрь 1923 года
Ноябрь 1923 года